Кра́сная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Красная улица — улица в Минске.

Крым 
 Красная улица — улица в Керчи.
 Красная улица — улица в Симферополе.

Россия 
 Красная улица — улица в Великом Устюге.
 Красная улица — улица в Вельске.
 Красная улица — улица во Владимире.
 Красная улица — улица в Гатчине.
 Красная улица — улица в Иванове.
 Красная улица — улица в Ижевске.
 Красная улица — улица в Калининграде.
 Красная улица — улица в Краснодаре.
 Красная улица — улица в Кропоткине.
 Красная улица — улица в Липецке.
 Красная улица — прежнее название улицы Суворова в Нальчике.
 Красная улица — улица в Пензе.
 Красная улица — улица в Рузе.
 Красная улица — улица в Самаре. 
 В Санкт-Петербурге:
Красная улица — улица в историческом районе Горелово.
 Красная улица — улица в историческом районе Сергиево (Володарский).
 Красная улица — улица в историческом районе Старо-Паново.
 Красная улица — улица в Колпине.
 Красная улица — улица в Кронштадте.
 Красная улица — улица в Ломоносове.
 Красная улица — улица в Стрельне.
 Красная улица — прежнее (1918—1991) название Галерной улицы.
 Красная улица — улица в Саранске.
 Красная улица — улица в Сочи.
 Красная улица — улица в Челябинске.
 Красная улица — улица в Череповце.
 Красная улица — улица в Электростали.

Украина 
 Красная улица — улица в Днепре.
 Красная улица — улица в Донецке.

См. также 
 Красная площадь
 Красный мост
 Красный Остров
 Красный переулок
 Красный проспект